Nationalstraße bezeichnet:
 einen Kinospielfilm namens Nationalstraße (2019) von Stepan Altrichter, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jaroslav Rudiš
 in Belgien einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Belgien
 in Bulgarien einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Bulgarien
 in Burkina Faso einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Burkina Faso
 in China einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in China
 in Frankreich einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Nationalstraße (Frankreich)
 in Ghana einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Ghana
 in Griechenland einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Griechenland
 in Japan einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Japan
 in Luxemburg eine vom Staat unterhaltene Fernverkehrsstraße, siehe die Liste der Nationalstraßen in Luxemburg
 in Madagaskar eine vom Staat unterhaltene Fernverkehrsstraße, siehe die Liste der Nationalstraßen in Madagaskar
 in Namibia eine Hauptverkehrsstraße, siehe Liste der Nationalstraßen in Namibia
 in Rumänien einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Rumänien
 in der Schweiz eine vom Bund unterhaltene Straße, siehe Nationalstrasse
 in Senegal einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Fernstraßen in Senegal
 in Spanien eine vom Ministerio de Fomento unterhaltene Straße
 in Südafrika einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Südafrika
 in Südkorea einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Südkorea
 in Uruguay einen Verkehrsweg übergeordneter Bedeutung, siehe Liste der Nationalstraßen in Uruguay

Siehe auch:
 Bundesstraße
 Staatsstraße
 Fernstraße
 National Highway